Мещерка — топоним в России:

Реки 
 Мещерка — река в Липецкой области, приток Воронежа.

Населённые пункты 
 Мещерка — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Мещерка — посёлок в Усманском районе Липецкой области.
Мещерка — деревня в Нижнеомском районе Омской области, упразднена в 1977 году.
 Мещерка — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Прочее 
 Мещерское озеро (разг. — Мещерка) — «спальный» жилой район в Канавинском районе Нижнего Новгорода.